križina (toponimi)
Križine, predjel grada Splita
vojna bolnica Križine, danas dio KBC Split
Križine, naselje, na području Grada Umaga
nadgrobna križina
Velika Križina, gradina kod Čačvine
Križina (Trilj), gradina kod Trilja